Pollaiuolo ist der Name einer florentinischen Künstlerfamilie des 15. Jahrhunderts.

 Antonio del Pollaiuolo († 1498), italienischer Bildhauer, Kupferstecher und Maler 
 Matteo del Pollaiuolo (1452–um 1471), italienischer Bildhauer
 Piero del Pollaiuolo, (1441–1496), italienischer Maler
 Salvestro del Pollaiuolo, (tätig 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts), italienischer Goldschmied
 Simone del Pollaiuolo, genannt Cronaca (1457–1508), italienischer Architekt